Edwin es un nombre de origen inglés (que etimológicamente significa "bendito amigo" en inglés antiguo: ead -rico, o bendito- y wine -amigo-). La forma Eadwine aparece en fuentes antiguas. La latinización es Edwinus o Edvinus. La castellanización, Edwino o Edvino.

Personas (Edwin)
 Edwin "Buzz" Aldrin, astronauta estadounidense, segundo hombre en la luna.
 Edwino de Deira, rey de Deira y de Bernicia.
 Edwin, conde de Mercia, noble de Inglaterra del siglo XI.
 Edwin Armstrong, ingeniero e inventor estadounidense.
 Edwin Booth, actor estadounidense.
 Edwin Vásquez Cam, tirador peruano.
 Edwin Sutherland, sociólogo estadounidense. 
 Edwin Hawkins, músico cristiano estadounidense.
 Edwin Ávila, ciclista colombiano de pista y ruta.
 Edwin Lutyens, arquitecto británico del siglo XX.
 Edwin Hubble, astrónomo estadounidense del siglo XX.
 Edwin Sánchez, futbolista salvadoreño.
 Edwin Móvil, futbolista colombiano.
 Edwin Congo, exfutbolista colombiano.
 Edwin van der Sar, exfutbolista neerlandés.
 Edwin Abbott Abbott, escritor y teólogo inglés.
 Edwin Santibáñez, exfutbolista mexicano.

Personas (Edvin)
 Edvin Kanka Ćudić, activista bosnio de derechos humanos.
 Edvin Adolphson, actor teatral y cinematográfico de nacionalidad sueca.
 Edvin  Marton,  compositor y violinista húngaro.
 Edvin Csabai,  deportista húngaro.
 Edvin Jurisevic,  árbitro de fútbol estadounidense nacido en Croacia.
 Edvin Ozolin, atleta soviético.
 Edvin Vesterby, deportista sueco retirado especialista en lucha grecorromana.
 Edvin Wide, atleta sueco.
 Edvin Ryding, actor sueco.

Personas (Edvinas)
 Edvinas Ramanauskas, deportista lituano.
 Edvinas Krungolcas, deportista lituano

Zoónimo
 Mecynotarsus edwinus es el nombre científico de un insecto.

Notas 

Nombres masculinos

 Todas las páginas cuyos títulos comienzan por Edwino
 Todas las páginas cuyos títulos comienzan por Eadwine
 Todas las páginas cuyos títulos comienzan por Edvin
 Todas las páginas cuyos títulos comienzan por Edvino
 Todas las páginas cuyos títulos comienzan por Edvins
 Todas las páginas cuyos títulos comienzan por Edwina

nl:Edwin